Denton är ett efternamn.

Personer med efternamnet Denton
 Alex Denton, fikti gestalt
Andrew Denton (född 1960), australiensisk mediapersonlighet (son till Kit Denton)
Daniel Denton (c.1626–1703), tidig amerikansk kolumnist och författare
Denice Denton (1959–2006), amerikansk akademiker
George H. Denton (född 1939), amerikansk geolog
 James Denton (född 1963), amerikansk film- och TV-skådespelare
James Denton (journalist) (född 1981), brittisk journalist
 JC Denton, fiktiv gestalt 
Jeremiah Denton (1924–2014), amerikansk senator från Mobile, Alabama
John B. Denton (1806–1841), amerikansk predikare, advokat och soldat
Kit Denton (1928–1997), australiensisk skådespelare (far till Andrew Denton)
Michael Denton (född 1943), brittisk-amerikansk biokemist
Nick Denton (född 1966), grundare av Gawker Media
 Paul Denton, fiktiv gestalt

Personer med förnamnet Denton
Denton True "Cy" Young (1867–1955), amerikansk baseballspelare
Denton Cooley (född 1920), amerikansk hjärtkirurg